Roś – jezioro położone na Pojezierzu Mazurskim w województwie warmińsko-mazurskim na południowy wschód od jeziora Śniardwy
 Roś – rzeka na Ukrainie, prawy dopływ Dniepru
 Roś – rzeka na Białorusi, lewy dopływ Niemna
 Roś – osiedle typu miejskiego na Białorusi w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim
 Roś – gmina w II RP

 Inne
 Roś Biała Cerkiew – ukraiński klub piłkarski